Кубок Словении по футболу 2009/2010 годов () — 19-й розыгрыш Кубка Словении по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2009/2010
Спорт в Словении в 2009 году
Спорт в Словении в 2010 году
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году